Název Líšnický potok má více vodních toků:

 Líšnický potok (přítok Kozlovského potoka) – pravostranný přítok Kozlovského potoka v okrese České Budějovice
 Líšnický potok (přítok Milevského potoka) – pravostranný přítok Milevského potoka v okrese Písek
 Líšnický potok (přítok Vltavy) – levostranný přítok Vltavy v okrese Příbram